Курчатов () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь советского физика Игоря Васильевича Курчатова (1903—1960) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1961 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Курчатов являются кратер Бриджмен на северо-западе; кратер Винер на северо-востоке; кратер Николаев на востоке-юго-востоке и кратер Нейланд на юго-западе. На западе от кратера находится цепочка кратеров Курчатова. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 111,0 км, глубина 2,9 км.

Кратер Курчатов имеет полигональную форму с небольшим выступом в северной части и впадиной в южной части и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен, в северной части к нему примыкают сателлитные кратеры Курчатов W и Курчатов Z (см. ниже). Внутренний склон вала гладкий, в северо-восточной и северо-западной части имеет следы обрушения. Высота вала над окружающей местностью достигает 1520 м, объем кратера составляет приблизительно 11350 км³. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, в северной части чаши располагаются два приметных небольших кратера. Вблизи центра чаши расположен невысокий удлиненный хребет.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Курчатов W относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны